Михаил Васильевич Кудрявцев: Кудрявцев, Михаил Васильевич (1923 — ?) — советский футболист.
 Кудрявцев, Михаил Васильевич (1957—2020) — советский яхтсмен.